Dagoberto o Dagobert puede referirse a:
 Dagoberto Drag (1988-2016), famoso DragQueen que inmortalizara RuPaul en sus reality shows
 Dagoberto I (603-639), rey de los francos entre los años 629 y 639, hijo de Clotario II;
 Dagoberto II (652-679), rey de Austrasia entre los años 676 y 679, hijo de Sigeberto III;
 Dagoberto III (699-715), rey de los Francos desde 711 hasta 715, hijo de Childeberto III;
 Dagoberto de Pisa (1050-1107), arzobispo de Pisa y patriarca de Jerusalén;
 Dagobert Peche (1887-1923), arquitecto, artista y diseñador austríaco.
 Dagoberto Godoy Fuentealba (1893-1960), militar y aviador chileno.
 Dagobert Biermann (1904-1943), militante comunista y miembro de la Resistencia alemana.
 Dagoberto Tovar (f. 2015), político colombiano.
 Dagoberto Moll Sequeira (1927-), jugador y entrenador de fútbol uruguayo.
 Dagobert Soergel (1940-), informatólogo y documentalista científico alemán.
 Dagoberto Valdés Hernández (1955-), periodista y activista cubano;
 Dagoberto Páramo Morales (1956-), escritor colombiano;
 Dagoberto Gama (1959-), actor mexicano.
 Dagoberto Portillo Gamero (1979-), futbolista salvadoreño.
 Dagoberto Jesús Goyzueta Magallanes (1977-), futbolista peruano.
 Dagoberto Pelentier (1983-), futbolista brasileño;
 Dagoberto Alexis Currimilla Gómez (1987-), futbolista chileno.
 Dagoberto Miguel Peña Rincón (1988-), jugador de baloncesto dominicano.
 Dagoberto Botello, yudoca dominicano.
  Dagoberto, un tipo de bocadillo popular originario de Bélgica.